Franco Collenberg, né le , à Coire, en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière 

Entre 2008 et 2012, il évolue au HC Fribourg-Gottéron. Après un passage à Berne, où il devient champion de Suisse, et à Rapperswil, il met dans un premier temps un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2013-2014, avant de finalement reprendre la compétition au mois de novembre 2014 avec le SC Langenthal en Ligue nationale B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||HC Davos ||Juniors Élites A ||31 ||7 ||4 ||11 ||6 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||HC Davos ||Juniors Élites A ||33 ||13 ||16 ||29 ||26 ||6 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
|2003-2004 ||HC Davos ||LNA ||26 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||HC Coire ||LNB ||22 ||4 ||4 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||HC Davos ||Juniors Élites A ||8 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC Coire ||LNB ||31 ||5 ||2 ||7 ||8 ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2005-2006 ||HC Bâle ||LNA ||42 ||2 ||4 ||6 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||22
|-
|2006-2007 ||HC Bâle ||LNA ||38 ||0 ||1 ||1 ||14 ||13 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2006-2007||HC Olten ||LNB ||4 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Bâle ||LNA ||50 ||2 ||7 ||9 ||51 ||13 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2008-2009 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||50 ||4 ||6 ||10 ||16 ||11 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 50||2 ||12 ||14 ||18 ||7 ||0 ||1 ||1 ||39
|- 
|2010-2011 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA || 47||1 ||4 ||5 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 2 || 4 || 6 || 18 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2012-2013 || CP Berne ||  LNA
| 23 || 1 || 1 || 2 || 0 || 20 || 0 || 6 || 6 || 27
|-
|2012-2013||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||20 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA || 29|| 1|| 6|| 7|| 50||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014||CP Berne ||LNA || 3|| 0|| 1|| 1|| 0||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2014-2015 ||SC Langenthal ||LNB || 25 ||2 || 8|| 10|| 16||11 || 0|| 3|| 3||8
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 4 || 3 || 7 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
|2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 37 || 1 || 4 || 5 || 6 || 10 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2016-2017 || HCB Ticino Rockets || LNB || 4 || 0 || 1 || 1 || 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA qualification ||- ||- ||- ||- ||- || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || NL || 44||1||6||7||16 ||9 ||0 || 2||2 || 16
|-
|2018-2019 || HC Thurgovie || SL ||44 || 2|| 10|| 12|| 58|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
|2019-2020 || HC Thurgovie || SL || 43|| 1|| 8|| 9|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8

|556 || 24 || 66 || 90 || 259 || 105 || 3 || 18 || 20 || 167

|72||22||21||43||34||9||3||2||5||6

|2003 ||align="left"| CM -18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance le 25 janvier 1985
Naissance à Coire
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du CP Berne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langenthal
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Ambrì-Piotta